Carl Risse ist der Name folgender Personen:

* Carl Risse (Sänger) (1810?–nach 1845), deutscher Opernsänger (Bass) 
 Carl-Hermann Risse (1942–2022), deutscher Schauspieler, Regisseur und Hochschullehrer